Aleksandr Pushkin ist der Name folgender Schiffe:
 Aleksandr Pushkin, ein Flusskreuzfahrtschiff, siehe Aleksandr Pushkin (Schiff)
 Aleksandr Pushkin, ein unter diesem Namen gebautes Kreuzfahrtschiff, siehe Marco Polo (Schiff, 1965)

Siehe auch:
 Alexander Sergejewitsch Puschkin (1799–1837), russischer Nationaldichter